Brüll oder Bruell ist der Familienname folgender Personen:

 Adolf Brüll (1846–1908), Religionspädagoge, Religionswissenschaftler, Theologe und Redakteur
 August Brüll, Pseudonym von Helmut Schrey (1920–2012), deutscher Literaturwissenschaftler
 Carl-Albert Brüll (1902–1989), deutscher Rechtsanwalt
 Dieter Brüll (1922–1996), deutscher Sozialwissenschaftler und Anthroposoph
 Heini Brüll (1924–1990), deutscher Fußballspieler
 Ignaz Brüll (1846–1907), österreichischer Komponist
 Jakob Brüll (1812–1889), Rabbiner und talmudischer Schriftsteller
 Norbert Brüll (1963–1993), österreichischer Polizeibeamter
 Peter Brüll (1938–2018), deutscher Landtagsabgeordneter (CDU)
 Will Brüll (1922–2019), deutscher Bildhauer
 Nellie Hortense Bruell (1908–1994), französische Pädagogin jüdischen Glaubens, siehe Nellie H. Friedrichs

Siehe auch:
 Bröll
 Prüll
 Brülle